Crispi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Crispi (1818–1901), italienischer Revolutionär, Staatsmann und Politiker
 Michelangelo Crispi (* 1972), italienischer Leichtgewichts-Ruderer

Künstlername:

 Rafael Alcaide Crespín (Crispi; * 1948), spanischer Fußballspieler